

Населені пункти та їхні частини

 Барково — село в гміні Жміґруд Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Барково — село в гміні Члухув Члуховського повіту Поморського воєводства
 Барково — село в гміні Ґолдап Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Барково — осада в гміні Ґрифіце Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки